Wude Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wude (socken i Kina, Guangxi), 
 Wude (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar